Peter Bonde kan syfta på:

 Peter Bonde (fotbollsspelare) (född 1958), dansk fotbollsspelare
 Peter Bonde (målare) (född 1958), dansk målare